Carnivore (en español carnívoro) puede hacer referencia a:

Carnivore (software) es un software usado por el FBI que tiene un fin muy similar a ECHELON.
Carnivore (banda) fue una banda estadounidense de crossover thrash.